Il tabellone singolare dell'Hossegor Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Rodolphe Gilbert. In finale ha sconfitto Ronald Agénor (tds n. 2) con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Jordi Arrese (primo turno)
  Ronald Agénor (finale)
  Renzo Furlan (semifinali)
  Thierry Champion (primo turno)

  Tarik Benhabiles (primo turno)
  Eduardo Masso (primo turno)
  João Cunha e Silva (primo turno)
  José Francisco Altur (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Hossegor Challenger 1990